Стефан Едберг је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Пета Кеша резултатом 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3.

Носиоци

  Иван Лендл (полуфинале)
  Борис Бекер (четврто коло)
  Јаник Ноа (четвртфинале)
  '''Стефан Едберг (победник)
  Анри Леконт (треће коло)
  Милослав Мечирж (четвртфинале)
  Бред Гилберт (треће коло)
  Кевин Карен ''(треће коло)

<ol start="9">
  Андерс Јерид (четвртфинале)
  Јохан Крик ''(друго коло)
  Пет Кеш ''(финалиста)
  Милан Шрејбер ''(друго коло)
  Роберт Сегусо ''(четврто коло)
  Тим Вилкисон ''(четврто коло)
  Јакоб Хласек ''(друго коло)
  Рамеш Кришнан ''(треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1987.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1987.